Gusjenica može biti:
gusjenica, mladenački stadij leptira, kao i nekih drugih kukaca
gusjenica (mehanika), dio mehanike različitih vojnih, građevinskih ili drugih vozila